

Кокбастау — село, Аксуатський район, Абайська область
 Кокбастау — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Кокбастау — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область
 Кокбастау — село, Коксуський район, Жетисуська область